Gaia hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

 Gaia (o Gea) ,  madre del planeta Tierra, la naturaleza. titan de la Tierra en la mitología griega. 
 Gaia, (m. 207 a. C.), rey bereber de la tribu de los masilios.
 Hipótesis de Gaia sobre la Tierra. 
 Movimiento ecologista, movimiento por protección del medio ambiente. 
 Gaia, sonda espacial lanzada el 19 de diciembre de 2013.

Música 
 Gaia azul, vocalista de SDC banda de punk Colombiano
 Gaia, dúo neerlandés de música electrónica, conformado por Armin van Buuren y Benno de Goeij.
 Gaia, banda peruana de rock.
 Downfall of Gaia, banda alemana de metal extremo.
 Gaia, EP de la banda sueca de metal Tiamat.
 Gaia (álbum de Mägo de Oz), álbum de la banda española de metal Mägo de Oz.
 Gaia II: La voz dormida, álbum de la banda española de metal Mägo de Oz.
 Gaia III: Atlantia, álbum de la banda española de metal Mägo de Oz.
 Gaia, canción de la cantante de Buenos Aires de reggae Mama Gaia en colaboración con el cantante chileno José Gahona (vocalista de la banda chilena de reggae Zona Ganjah).
 Gaia, canción de la banda sueca de metal Tiamat.
 Gaia, canción de la banda española de metal Mägo de Oz.
 Gaia, canción del DJ neerlandés Bas Oskam, más conocido como Noisecontrollers.
 Gaia, canción del álbum Echoes (1992), de la cantante escocesa de pop-rock Maggie Reilly, compuesta por Stuart MacKillop y Maggie Reilly.
 Gaia, canción del álbum Carpe Diem (2010), de la cantante mexicana de pop Belinda.
 Gaia, canción de la banda francesa de metal Kells.
 Gaia, canción del álbum Desde la Tierra (2014), de la banda argentina de música alternativa e indie Jeites.
 Defenders of Gaia, canción de la banda italiana de metal Rhapsody Of Fire.
 La venganza de Gaia, canción de la banda española de metal Mägo de Oz.
 Cartas desde Gaia, canción del cantante español Robe (vocalista de la banda española de rock Extremoduro).
 Your Majesty Gaia, canción del grupo brasileño de metal Aquaria.
 Mother Gaia, canción del grupo finlandés de metal Stratovarius.
 Gaia, canción de grupo de rock psicodélico australiano  King Gizzard & the Lizard Wizard (2022)

Revista 
 Revista ecologista española Gaia.

Locomotoras 
 GAIA, siglas de Gruppo Aziende Italiane e Argentine.

Ciencia ficción 
 Planeta ficticio perteneciente a la Saga de la Fundación, escrita por Isaac Asimov.
 Gaians, denominación de los miembros del bando Gaia's Stepdaughters en la versión original (en inglés) del videojuego Sid Meier's Alpha Centauri.
 Gaia, fuerza mágica transformadora de la saga de Avernia, que transforma y equilibra el universo de ficción Dimensión Épsilon (del multiverso de ficción de VDM Studios:Multiverso-X).
 Gaïa (Anima), el mundo en el que se desarrolla el juego de rol Anima Beyond Fantasy.
 Gaïa, el mundo en el que se desarrolla el videojuego de rol Final Fantasy IX.
 Gaia, un Personaje en la serie del juego de la lucha de Battle Arena Toshinden.
 Gaia, personaje de la serie de gladiadores Spartacus: Sangre y Arena en su precuela, Spartacus: Gods of the Arena.
 Gaia, organización del anime Rewrite, en la cual se dedica a tener la Llave a su antojo (para más información busca Rewrite).
 Gaia, en la serie animada Equestria Girls es un personaje antagonista principal, que domina las fuerzas de la naturaleza.
 Gaia Gundam, traje móvil pilotado por Stellar Loussier en el anime Gundam SEED Destiny.
 Gaia Prime, inteligencia artificial que gobierna el sistema de terraformación del Proyecto Zero Dawn, en el juego Horizon Zero Dawn.